Did It Again – singolo della cantante australiana Kylie Minogue, dall'album Impossible Princess
Did It Again – singolo della cantante colombiana Shakira, dall'album She Wolf
Did It Again – singolo del cantante statunitense Lil Tecca, dal mixtape We Love You Tecca